Chucky – imię, również zdrobnienie od Charles, Chuck
 Chucky – postać, bohater serii filmów Laleczka Chucky
 Chucky – serial telewizyjny z 2021
 Chucky – singel Bruno Marsa

Zobacz też 
 Laleczka Chucky